Copa do Cazaquistão é o principal torneio eliminatório do futebol masculino do Cazaquistão.

Historial

Campeonatos da RSS do Cazaquistão (1936-91) 

 1936 Dinamo Almaty
 1937 não foi disputada
 1938 Dinamo Almaty
 1939 Dinamo Almaty
 1940 Dinamo Almaty
 1941-47 não foi disputada
 1948 Dinamo Karagandy
 1949 Dinamo Shymkent
 1950 Dinamo Zhamporl
 1951 Dinamo Almaty
 1952 Stroitel' Oskemen
 1953 não foi disputada
 1954 Dinamo Almaty
 1955 Metallurg Shymkent
 1956 não foi disputada
 1957 Spartak Almaty
 1958 Stroitel' Pavlodar
 1959 Spartak Almaty
 1960 Avangard Petropavl
 1961 Torpedo Oskemen
 1962 Torpedo Oskemen
 1963 Torpedo Oskemen
 1964 Stroitel' Shevchenko
 1965 ADK Almaty
 1966 Altay Oskemen
 1967 Gornyak Zhezkazgan
 1968 Torpedo Tselinograd
 1969 Teplovoznik Zhamporl
 1970 Bulat Temirtau
 1971 Gornyak Nikol'skiy
 1972 Bulat Temirtau
 1973 Bulat Temirtau
 1974 Bulat Temirtau
 1975 Bulat Temirtau
 1976 Bulat Temirtau
 1977 Trud Shevchenko
 1978 Trud Shevchenko
 1979 Vostokmash Oskemen
 1980 Liteyshchik Karagandy
 1981 Alyuminshchik Pavlodar
 1982 não foi disputada
 1983 Spartak Semey
 1984 Meliorator Shymkent
 1985 Meliorator Shymkent
 1986 Tselinnik Tselinograd
 1987 Meliorator Shymkent
 1988 Traktor Pavlodar
 1989 Ekibaztuzets
 1990 Montazhnik Turkestan
 1991 Aktyubinets Aktobe

Campeonatos desde a independência

Transmissão 
O campeonato é transmitido para a América Latina pela ESPN América Latina e pela Fox Sports Latinoamérica. Para a América do Norte a transmissão fica por responsabilidade da ESPN2 e ESPN Deportes.

Pelo serviço de streaming, a transmissão fica a cargo da DAZN,A plataforma pode ser acessada em 97% dos dispositivos, incluindo Smart TVs, smartphones, tablets, videogames e PCs.

A Eleven Sports também transmite o campeonato via streaming, com narração em Português brasileiro.

Na Europa a competição é transmitida pela Eurosport, já na Ásia, a transmissão é competência da Fox Sports Asia.

Para o continente, quem faz a transmissão do campeonato é a BeIN Sports, que também é responsável pelo sinal internacional.

Ligações externas 
 Site da federação
 Copa do Cazaquistão em UEFA.com
 RSSSF

Copas nacionais de futebol
Competições nacionais de futebol da Ásia
Futebol do Cazaquistão